Мохаве може да се отнася за:
 Мохаве, етническа група в Северна Америка
 Мохаве (език), език от групата Юма-Кочими
 Мохаве (пустиня), пустиня в Северна Америка
 Мохаве (окръг), окръг в Аризона, САЩ
 Мохаве (Калифорния), селище в САЩ